Sæby Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Sæby Kirke (Lejre Kommune) – en kirke i Sæby Sogn i Lejre Kommune
 Sæby Kirke (Kalundborg Kommune) – en kirke i Sæby Sogn i Kalundborg Kommune
 Sæby Kirke (Skive Kommune) – en kirke i Sæby Sogn i Skive Kommune
 Sæby Kirke (Frederikshavn Kommune) – en kirke i Sæby Sogn i Frederikshavn Kommune